Сайра (Sajra) — жіноче ім'я, що з древньоарабської означає «вогонь»
 Сайра (Cololabis) — рід риб родини макрелещукових (Scomberesocidae), також збірна назва риб цієї родини.